Коммелиноцве́тные () — порядок однодольных растений. В системе классификации APG II включён в группу коммелиниды.

Виды этого порядка распространены большей частью в тропических и субтропических областях обоих полушарий.

Один из немногих видов этого порядка, встречающийся на территории России и сопредельных стран, — , злостный сорняк.

Представители порядка 
Многие представители порядка — обитатели различных водоёмов. Одно из таких растений — , или водяной гиацинт: вывезенное в XIX веке из Южной Америки, оно заполонило реки и озёра в Северной Америке и Азии, препятствуя судоходству и засоряя рисовые поля. Это растение часто выращивают в домашних аквариумах, а также в оранжерейных бассейнах по всему миру.

Среди коммелиноцветных немало декоративных растений, выращиваемых как оранжереях и как комнатные растения: это в первую очередь различные виды , а также представители родов , , , , , .

Есть среди коммелиноцветных и растения, употребляемые в пищу: например, , , некоторые виды .

Классификация

Система Кронквиста 
В системе классификации Кронквиста (1981) порядок Commelinales входит в подкласс Commelinidae класса Liliopsida.

Система Тахтаджяна 
В системе классификации Тахтаджяна (1997) порядок Коммелиноцветные (Commelinales) входит в состав надпорядка Commelinanae подкласса Commelinidae класса Liliopsida. По сравнению с Системой APG II Коммелиноцветные понимаются в Системе Тахтаджяна в более узком смысле.

Система APG II 
Согласно Системе APG II (2003) порядок Коммелиноцветные (Commelinales) состоит из пяти семейств:
 , nom. cons. — Коммелиновые
 , nom. cons. — Гемодоровые
 * — Гангуановые
 , nom. cons. — Филидровые
 , nom. cons. — Понтедериевые
 nom. cons. — : консервируемое название, использование которого официально разрешено, несмотря на то, что оно противоречит одному или нескольким положениям Международного кодекса ботанической номенклатуры (МКБН)
 * — новое положение семейства по сравнению с Системой APG (1998)

Примечания

Литература 
 An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. // The Linnean Society of London, Botanical Journal of the Linnean Society. 2003. № 141. — С. 399—436.
 Полный текст: pdf • Полный текст: html • Краткий обзор Проверено 24 июля 2008 г.
 Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 6. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1982. — С. 154—155, 194—198, 204—212, 316—322.

Ссылки 
 

Однодольные
Порядки растений